Lista över Mingdynastins kejsare utgörs av en förteckning över de sexton kejsare som regerade under den kinesiska Mingdynastin (1368–1644). Listan innefattar dessutom de sju regenter som titulerade sig kejsare under den efterföljande Södra Mingdynastin (1644–1662) efter att Qingdynastin erövrat makten i Kina.

Mingdynastin grundades år 1368 efter att den fattige bonden Zhu Yuanzhang lett ett uppror och störtat den mongoliska Yuandynastin. Därefter utropade han sig till kejsar Hongwu, och gjorde därmed den yttersta klassresan. Något liknande hade tidigare i den kinesiska historien skett endast en gång 1 569 år tidigare, då Liu Bang, grundaren av Handynastin (206 f.Kr.–220 e.Kr.), utropade sig till kejsare. Familjen Zhu styrde Mingdynastin under 276 år, fram till dess att den störtades år 1644, och Qingdynastin etablerades. Även efter att Mingdynastin hade störtats fanns överlevande kvar från Ming-trogna potentiella tronföljare inom Zhu-familjen, som hade etablerat Södra Mingdynastin i södra Kina. Dynastin överlevde till 1662, när den siste kejsaren avrättades av Qingdynastins trupper. Södra Mingdynastins kejsare regerade inte alltid efter varandra i kronologisk ordning, utan flera av regeringstiderna överlappade varandra i samband med att fler än en ättling tog sig titeln kejsare.

Kejsar Wanli är den kejsare som regerat längst under Mingdynastin med sina drygt 48 år vid makten. Kortast regeringstid hade kejsar Taichang som regerade i bara 30 dagar. Den vid sitt tillträde yngste regenten var kejsar Zhengtong som var endast 8 år gammal, och den vid sitt frånträde äldste regenten var kejsar Hongwu som avled 70 år gammal. För de tre kejsarna Hongguang, Shaowu och Dingwu under Södra Mingdynastin, saknas uppgifter om ålder.

Kejsare

Mingdynastin

Södra Mingdynstin

Tidslinje
Tidslinje över Mingdynastins kejsare där regentperioden under Mingdynastin (1368-1644) visas med röda linjer och regentperioden under Södra Mingdynastin (1644-1662) med gröna linjer. Kejsarens hela levnadstid åskådliggörs med gul linje. De vertikala linjerna markerar dynastins början (1368) respektive övergången till Södra Mingdynastin (1644).

Släktträd
Släktträd över Mingdynastins kejsare. Röda rutor symboliserar kejsare under Mingdynastin (1368–1644). Gröna rutor symboliserar kejsare under Södra Mingdynastin (1644–1662).

Se även
Lista över Kinas kejsare

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 
 
 
 
 

 
Huset Zhu
Listor med anknytning till Kina
WP:Projekt Kina

it:Dinastia Ming#Lista degli imperatori